The Crab – film del 1917 diretto da Walter Edwards
The Crab – film del 2010 diretto da Rona Mark
The Crab – film del 2017 diretto da Sreekumar Marath, Bharathan Njarakkal